Supercupa Europei 1977 s-a jucat între Liverpool și Hamburg. Liverpool a câștigat cu 7-1 la general.

Detalii

Prima manșă

A doua manșă

Legături externe
 Summary from UEFA
 Summary from RSSSF

1977 în fotbal
1977